Дмитрий Борисович Васильев (род. , Москва) — российский ветеринар-герпетолог, доктор ветеринарных наук, специалист по гельминтам и гельминтозам у рептилий, их профилактике и лечению в условиях зоопарков, трёхкратный лауреат премии «Золотой скальпель».

Биография 
Родился 10 октября 1963 года в Москве, в семье зоологов.

В 1980 году закончил 11-ю среднюю школу с биологическим уклоном и поступил на биологический факультет МГУ. Прервал учёбу на втором курсе и некоторое время работал санитаром в отделении гнойной хирургии Медицинского института имени Сеченова.

В 1984 году поступил на Биолого-химический факультет МГПИ, в 1989 году окончил его с отличием, к тому времени параллельно уже работая в Московском зоопарке.

В 1991 году Дмитрий Васильев стажировался в Болгарии, работая в серпентарии Высшего института зоотехники и ветеринарной медицины в городе Стара-Загора. В 1993 году прошёл стажировку по четырём кафедрам Московской ветеринарной академии имени Скрябина, в 1995 году стажировался в Швеции — в зоопарке стокгольмского музея Скансен.

В 1996—2000 годах обучался в аспирантуре Всероссийского НИИ Гельминтологии имени К. И. Скрябина, защитил диссертацию в тематике паразитарных болезней рептилий. Параллельно в 1997 году поступил на третий курс ветеринарного факультета Курской сельскохозяйственной академии, окончил академию с отличием в 1999 году, в это же время завершил монографию «Черепахи, содержание, болезни и лечение», изданную в 1999 и переизданную в 2008 году.

В 2005 году окончил и издал монографию «Ветеринарная герпетология: ящерицы». С 2006 года работает в ветеринарной клинике «Белый клык».

В 2007 году защитил докторскую диссертацию по специальности «патология, онкология и морфология животных» на тему «Теоретические и методологические основы ветеринарной герпетологии».

В 2012—2016 годах — доцент и постоянный лектор на факультете ветеринарной медицины МГАВМиБ им. Скрябина, кафедра биологии и патологии мелких домашних, лабораторных и экзотических животных.

Д. Б. Васильев работает ведущим герпетологом Московского зоопарка, является членом Русского и Чикагского герпетологических обществ, членом ARAV (ассоциации ветеринаров, занимающихся рептилиями и амфибиями) с 1998 года и председателем секции «Болезни экзотических животных» Московского Международного ветеринарного конгресса.

Награды 
 2001 — «Золотой скальпель» за монографию «Черепахи, содержание, болезни и лечение»,
 2005 — «Золотой скальпель» в главной номинации «За научный вклад в развитие ветеринарной медицины» с монографией «Ветеринарная герпетология: ящерицы»,
 2007 — «Золотой скальпель» в номинации «Лектор года».

Библиография 
Автор около 70 научных работ и 4 монографий, в том числе:
 Васильев Д. Б., Кудрявцев С. В., Шумаков О. В. Руководство по технике безопасности, методам работы с ядовитыми змеями в зоопарковских условиях, профилактике и лечению укусов: Antivenom index. Москва: Московский зоопарк, 1997. 83 с.
 Васильев Д. Б. Черепахи, содержание, болезни и лечение: Аквариум. Москва, 1999. 421 с.
 Васильев Д. Б. Ящерицы: зелёные игуаны. Практическое руководство по содержанию в неволе. Москва: Проект-Ф, 2003. 120 с.
 Васильев Д. Б. Ветеринарная герпетология: ящерицы. Москва: Проект-Ф, 2005 480 с.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Ветеринары России
Доктора ветеринарных наук
Герпетологи России
Выпускники биолого-химического факультета МПГУ
Сотрудники Московского зоопарка (зоосада)
Преподаватели Московской академии ветеринарной медицины и биотехнологии